Estación Constitución puede referirse a:

Argentina 
 La estación Constitución del Ferrocarril Roca de la Ciudad de Buenos Aires.
 La futura estación Constitución, futura cabecera del Ferrocarril Belgrano Sur de la red ferroviaria argentina.
La estación Constitución perteneciente a la línea C, D y F de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.
La estación Constitución del Metrobús de Buenos Aires.

Chile 
La estación Constitución, ubicada en la ciudad chilena, y terminal del Ramal Talca-Constitución.

México
La estación Constitución de 1917 del metro de la ciudad de México.